Henrik Toft henviser til flere personer:

 Henrik Toft – en dansk fodboldspiller
 Henrik Toft Hansen – en dansk håndboldspiller
 Henrik Toft Jensen – en dansk forsker og lektor